Division I i ishockey 1971-72 var den 51. sæson af den bedste svenske ishockeyliga. Det var samtidig turneringen om det 48. svenske mesterskab i ishockey for mandlige klubhold. De 16 deltagende klubber var opdelt i to regionale puljer med otte hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 14 grundspilskampe til hvert hold. De fire bedste hold fra hver pulje gik videre til slutspillet om mesterskabet, der også blev afviklet som en dobbeltturnering alle-mod-alle med 14 spillerunder. De fire lavest placerede hold i hver grundspilspulje spillede videre i Nedrykningsserien i to regionale puljer med fire hold i hver, og i hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvorefter det dårligst hold i hver pulje rykkede direkte ned i Division II, mens det næstdårligste hold i hver pulje spillede nedrykningsspil mod vinderne af Division II-puljerne.

Mesterskabet blev vundet af Brynäs IF, som blev svenske mestre for tredje sæson i træk og for syvende gang i alt. Det var endvidere holdets sjette SM-titel i løbet af de seneste syv sæsoner. Klubben endte grundspillet som vinder af Division I Nord, og i SM-serien om mesterskabet opnåede holdet 11 sejre, to uafgjorte og blot et nederlag, hvilket var nok til at vinde mesterskabet med fem points forspring til Leksands IF. Leksands IF havde kvalificeret sig til SM-serien som nr. 3 i Division I Syd, og holdet vandt sølvmedaljerne med 19 point efter de 14 slutspilskampe. Dermed vandt klubben SM-sølv for anden sæson i træk og SM-medaljer for sjette gang i alt.

Bronzemedaljerne gik til Timrå IK, som dermed vandt dermed SM-medaljer for første gang i klubbens historie.

Hold

Grundspil 

Division I var opdelt i to regionale puljer, Nord og Syd, med otte hold i hver. I hver pulje spillede holdene en dobbeltturnering alle-mod-alle, hvorefter de fire bedste hold gik videre til mesterskabsslutspillet, SM-serien, mens de fire lavest placerede hold i hver pulje spillede videre i Nedrykningsserien for at undgå nedrykning til Division II.

Siden sidste sæson var IFK/SSK, Umeå blevet omdøbt til IF Björklöven.

Division I Nord

Division I Syd

Nedrykningsserien 

I Nedrykningsserien spillede de fire nederst placerede hold fra Division I Nord og Division I Syd om at undgå nedrykning til Division II. De otte hold var inddelt i to regionale puljer, hvor de fire hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Det nederst placerede hold i hver pulje rykkede direkte ned i Division II. Det næstnederst placerede hold i hver pulje gik videre til kvalifikationen, hvor de to hold sammen med de otte puljevindere fra Division II spillede om de fire ledige pladser i Division I i den efterfølgende sæson.

I kvalifikationen formåede MoDo AIK og Mora IK at sikre sig endnu en sæson i Division I.

Nedrykningsserien Nord

Nedrykningsserien Syd

SM-serien 

SM-serien var slutspillet om mesterskabet og havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i hver af de to regionale Division I-kredse. De otte hold spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle.

Spillere

Mesterholdet 
Brynäs IF's mesterhold bestod af følgende spillere:
 Inge Hammarström (3. SM-titel)
 Lennart Johansson (7. SM-titel)
 Kjell Johnsson (7. SM-titel)
 Stefan Karlsson (6. SM-titel)
 Lennart Lind (3. SM-titel)
 Hans Lindberg (7. SM-titel)
 Tord Lundström (7. SM-titel)
 Jan Erik Lyck (7. SM-titel)
 William Löfqvist (3. SM-titel)
 Lars-Göran Nilsson (6. SM-titel)
 Börje Salming (2. SM-titel)
 Stig Salming (3. SM-titel)
 Jan-Erik Silfverberg (1. SM-titel)
 Jan-Olov Svensson (1. SM-titel)
 Lars Wahlman (1. SM-titel)
 Håkan Wickberg (7. SM-titel)
 Lars Öberg (2. SM-titel)

Guldpucken 

Brynäs IF's William Löfqvist blev kåret som sæsonens bedste spiller og modtog prisen Guldpucken.

All star-hold 

Følgende spillere blev af journalister udvalgt som sæsonens all star-hold.

Kilder 
 Hockeyarchives - Championnat de Suède 1971/72  
 Ishockeytabeller - 1971-72  
 Svenska Ishockeyförbundet - Historik - Nationellt  
 Djurgården Hockey - Historia - 1970-1979  
 Hammarby IF - Historia - 1971/72  
 Frölunda Indians - Vår historia - Alla säsonger  
 Svenskhockey.com - Allsvenskan 1971/72

Noter 

1971-72
1971-72
Ishockey i 1971
Ishockey i 1972